Землетрясения в Перу происходят довольно часто, поскольку вся территория страны находится в сейсмоопасной зоне. Сейсмоопасность связана с тем, что на океанском побережье Перу образовалась зона субдукции, связанная с наплыванием Южно-Американской плиты на погрузившуюся под неё плиту Наска. Эта же причина обусловила формирование складчатой области на западе Южной Америки — горы Анды и вулканизма в перуанском высокогорье, а также формированием Перуанско-Чилийского жёлоба. Ежегодно плита Наска и Южно-Американская плита сближаются на 78 миллиметров.

Самые ранние свидетельства о землетрясениях Перу появились около 400 лет назад. Первые записи были сделаны испанскими колонизаторами, старейшее из них относится к 1555 году. О землетрясении 1582 года в Арекипе известно, что город был полностью разрушен, а число погибших составило 30 человек. Самое разрушительное землетрясение до 1970 года произошло в Лиме в 1746 году. Самое катастрофическое по количеству жертв землетрясение в Перу было в 1970 году. Это землетрясение являлось не самым сильным по магнитуде, но в результате последовавших оползней, селевых потоков и наводнений погибло более 100,000 человек, ранеными оказались 358,000 и около 3,000,000 пострадали, что сделало это землетрясение самым катастрофическим по количеству человеческих жертв в истории Америки.

Список землетрясений в Перу

Галерея

Источники 
 Землетрясения в Перу
 Исторические землетрясения:Перу
 Землетрясения в Перу 

 
Земл
Перу